Türkiye 1. Ligi 1969/70 was het twaalfde seizoen in de historie van de Süper Lig, het hoogste Turkse voetbalniveau.

Kort overzicht van het seizoen
Fenerbahçe SK werd voor de zesde keer landskampioen in een seizoen met diverse records en bijzonderheden. Göztepe SK won voor de tweede keer op rij de Turkse Beker. Fethi Heper van Eskişehirspor werd met zijn 13 doelpunten topscorer van de competitie.

Titelhouder Galatasaray SK eindigde op een achtste plaats. Tot op heden heeft een titelhouder van de Süper Lig het seizoen na het landskampioenschap nooit slechter gepresteerd dan Galatasaray SK in 1969/70. Opvallend was ook dat kampioen Fenerbahçe SK dat seizoen in elf wedstrijden niet wist te scoren. De defensie van de club vestigde echter een record dat tot op heden niet is verbroken; Ilie Datcu, de Roemeense doelman van Fenerbahçe SK, kreeg dat seizoen in 30 wedstrijden slechts zes doelpunten tegen.

Galatasaray SK en Beşiktaş JK eindigden het seizoen respectievelijk achtste en negende. Tot het seizoen 1969/70 had Galatasaray SK niet slechter gepresteerd dan een derde plaats en Beşiktaş JK niet slechter dan een vierde plaats (Süper Lig 1959, een tweede plaats in Beyaz Grup, een vierde plaats overall). Voor het eerst in de historie van de Süper Lig eindigde er slechts één ploeg uit İstanbul in de top 3 van de Süper Lig.

Aan het eind van het seizoen degradeerden Altınordu SK en Gençlerbirliği SK; laatstgenoemde club keerde pas 13 jaar later terug, maar voor Altınordu SK was het een definitief afscheid.

Kaart

Eindstand 1969/70

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten

Resultaten 1969/70

Degradanten en promovendi 
De promovendi die dit seizoen in de Süper Lig uitkwamen:
 MKE Ankaragücü (kampioen 1. Lig 1968/69)
 Samsunspor (vice-kampioen 1. Lig 1968/69)
De degradanten van vorig seizoen in de Süper Lig:
 Şekerspor (nummer 15 Süper Lig 1968/69)
 İzmirspor (nummer 16 Süper Lig 1968/69)

Topscorers 1969/70

Externe links
 Statistieken Turks voetbal op de officiële site van de TFF
 Statistieken Turks voetbal op de site mackolik.com
 Statistieken Turks voetbal op de site van de RSSSF
 Statistieken Turks voetbal op de site van Erdinç Sivritepe

Turkse voetbalcompetitie
Competitievoetbal 1969/70